Patton puede referirse a:

 Patton (Pensilvania), borough estadounidense;
 George Patton, general estadounidense;
 Patton, película de 1970 sobre el general antes citado;
 Charlie Patton, músico estadounidense de blues;
 Mike Patton, músico estadounidense de música alternativa;
 M47 Patton, carro de combate estadounidense;
 M48 Patton, carro de combate estadounidense sucesor del anterior;
 M60 Patton, carro de combate estadounidense, sucesor del anterior.